Bentz ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Bentz (1897–1964), deutscher Geologe
 Cliff Bentz (* 1952), US-amerikanischer Politiker (Republikaner)
 Coralie Bentz (* 1996), französische Skilangläuferin
 Friedrich Carl Bentz (1799–1864), Kaufmann, Kommunalpolitiker und im Jahre 1851 Bürgermeister von St. Johann (Saar)
 Gisela Bentz (1920–2011), Lehrerin, Professorin an der Universität Bremen
 Gunnar Bentz (* 1996), US-amerikanischer Schwimmer
 Hans G. Bentz (1902–1968), deutscher Schriftsteller
 Horst Bentz (1904–1984), deutscher Unternehmer
 Johanna Bentz (* 1982), deutsche Dokumentarfilm-Regisseurin
 Jörg Bentz (1941–2013), deutscher Unternehmer
 Martin Bentz (* 1961), deutscher klassischer Archäologe
 Melitta Bentz (1873–1950), Unternehmensgründerin; Erfinderin des Kaffeefilters
 Udo Bentz (* 1967), katholischer Priester

Siehe auch: 
 Benz
 Bens
 Pentz